Kreis Paderborn
 Paderborn (stad)
 Prinsbisdom Paderborn, tot 1802 een rijkje binnen het Heilig Roomse Rijk
 SC Paderborn 07, voetbalclub uit de stad Paderborn